Еге́з, Еґез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Монпельє, 55 км на північ від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 189,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Егез на сайті французького Національного інституту географії
 Егез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Егез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар